Malawi peut désigner :
 la république du Malawi, un pays d'Afrique ;
 l'époque monarchique de ce pays (1964-1966) fait l'objet d'un article distinct : Malawi (royaume du Commonwealth).
 le lac Malawi, un lac d'Afrique ;
 Air Malawi, une compagnie aérienne malawite.